Освальдс Берзиньш (; 1924,  — 1989, Рига) — советский латвийский актёр театра и кино. Заслуженный артист Латвийской ССР (1987).

Биография 
Родился в семье рабочего деревообделочной фабрики. В 1939—1941 гг. учился в гимназии в Тукумсе. В 1944 г. был призван в немецкую армию, дезертировал.

В 1946—1952 гг. и с 1954 г. до конца жизни в труппе театра «Дайлес». Среди отмеченных критикой ролей — Микула в «Илье Муромце» Райниса, Осис в «Земле зелёной» Андрея Упита. Одновременно руководил любительскими театрами в городах Тукумс, Мадона, Мазсалаца, Руйиена, Балдоне, Саулкрасты, в рижском дворце культуры «Зиемельблазма».

Похоронен на Лесном кладбище.

Кинокарьера 
  — Эхо — Айзуп
  — Часы капитана Энрико — милиционер
  — Подарок одинокой женщине — сотрудник милиции
  — Не бойся, не отдам — Казимир
  — Время не ждёт — Мак
  — Документ «P» — президент США
  — Красная стрела — Оскар Валдис
  — Он, она и дети — директор конезавода

Примечания

Литература 
 Teātris un kino: biogrāfijās. — R.: Preses nams, 1999. — 1. sējums: A-J. — Lp. 121.
 Rūja V. Neredzamo pavedienu vērpēji // Karogs, 1977, № 7.
 Grëviņš M. Jubilejas rindas Osvaldam Bērziņam // Karogs, 1984 , № 4.
 Vecumniece V. Osvalds Bērziņš // Literatūra un Māksla, 1989, 4. februāris.

Актёры СССР
Актёры Латвии
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Театр Дайлес